Das Adjektiv parallaktisch steht für:
 die Effekte scheinbarer Änderung der Position eines Objektes, wenn der Beobachter seine eigene Position verschiebt, siehe Parallaxe
 einen der Winkel des astronomischen Dreiecks Himmelspol–Zenit–Objekt, siehe Parallaktischer Winkel
 die Fernrohr-Montierung, bei der eine Achse parallel zur Erdachse ausgerichtet ist, siehe Parallaktische Montierung.